Novak Đoković si è confermato vincitore del torneo per il terzo anno consecutivo battendo in finale Daniil Medvedev, con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2. È il nono titolo conquistato, in altrettante finali, da Djokovic.

Come nelle due edizioni precedenti, le partite giunte al set decisivo (l'eventuale quinto) si sono decise al tie-break. Tuttavia, anziché arrivare a sette punti, come di norma accade negli altri set, il tie-break decisivo viene qui vinto dal primo giocatore che arriva a dieci punti, avendo un margine di almeno due punti sull'avversario.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (quarti di finale) 
  Dominic Thiem (quarto turno)
  Daniil Medvedev (finale)
  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Alexander Zverev (quarti di finale)
  Andrej Rublëv (quarti di finale) 
  Diego Schwartzman (terzo turno)
  Matteo Berrettini (quarto turno, ritirato)
  Gaël Monfils (primo turno)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  David Goffin (primo turno)
  Milos Raonic (quarto turno)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno, ritirato)
  Fabio Fognini (quarto turno)

  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Félix Auger-Aliassime (quarto turno)
  Alex De Minaur (terzo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  Dušan Lajović (quarto turno)
  Casper Ruud (quarto turno, ritirato)
  Benoît Paire (primo turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Taylor Fritz (terzo turno)
  Filip Krajinović (terzo turno)
  Ugo Humbert (secondo turno)
  Daniel Evans (primo turno)
  Lorenzo Sonego (secondo turno)
  Adrian Mannarino (terzo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)
  Christopher O'Connell (secondo turno)

  Marc Polmans (primo turno)
  Alexei Popyrin (secondo turno)
  Li Tu (primo turno)
  Aleksandar Vukic (primo turno)

Qualificati 

  Carlos Alcaraz (secondo turno)
  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Maxime Cressy (secondo turno)
  Frederico Ferreira Silva (primo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Aslan Karacev (semifinali)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  Tomáš Macháč (secondo turno)

  Michael Mmoh (secondo turno)
  Roman Safiullin (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Bernard Tomić (secondo turno)
  Viktor Troicki (primo turno)
  Botic van de Zandschulp (primo turno)
  Mario Vilella Martínez (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

Lucky loser 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)

  Alexandre Müller (secondo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)
  Mikael Torpegaard (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2021